

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Mount Auburn (Illinois)
 Mount Auburn (Indiana)
 Mount Auburn (Iowa)

Overig
 Mount Auburn Cemetery, een begraafplaats in Boston